Termenul „Larssen” se poate referi la:

Rolf Falk-Larssen (n. 1960), campion mondial la patinaj viteză
Friedrich Larssen (1889-1971), politician german
Vetle Lid Larssen (n. 1960), scriitor și jurnalist norvegian
Vezi și
Larsen
Larsson
Larson